Саженка или Сажалка — правый приток реки Уж, протекающий по Коростенскому району (Житомирская область).

География 
Длина — 14 км. Площадь бассейна — 67,1 км².

Берёт начало в лесу юго-западнее села Вишнёвое. Река течёт на северо-восток. Впадает в реку Уж (на 188-м км от её устья) в селе Ушомир. 

Пойма занята лесами, частично болотами и лугами. В среднем течении реки протекает по территории общезоологического заказника Щабель с общей площадью 72 га.

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Коростенский район — Коростенская городская община

 Вишнёвое
 Мошковка 
 Красногорка
 Ушомир

Примечания

Литература 
 
 
 Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Том 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье / под ред. Н. Д. Шек. — Л.: Гидрометеоиздат, 1963. — 302 с.
 
 Водні ресурси Житомирської області

Притоки Ужа
Реки Коростенского района
Реки Житомирской области